Nikita Aleksandrovitch Nikitine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Omsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve de l'Avangard Omsk dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe. En 2004, il joue son premier match en Superliga année où l'Avangard remporte le championnat national. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 par les Blues de Saint-Louis en , en . Il est membre de l'équipe victorieuse de la Coupe d'Europe des clubs champions 2005. En 2010, il part en Amérique du Nord et débute dans la Ligue nationale de hockey. Il inscrit son premier but dans la LNH le  chez le Lightning de Tampa Bay. Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour de Kris Russell.

Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton et signe un contrat de deux ans, 9 millions $.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Pervaïa Liga|| 34|| 3|| 7|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk || Pervaïa Liga || 52|| 5|| 9|| 14|| 50|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk || Pervaïa Liga || 31|| 3|| 8|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 16|| 0|| 0|| 0|| 4|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 41|| 1|| 2|| 3|| 24|| 13|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 54|| 1|| 15|| 16|| 101|| 11|| 0|| 5|| 5|| 39
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 57|| 3|| 10|| 13|| 48|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 53|| 4|| 12|| 16|| 28|| 9|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 43|| 4|| 9|| 13|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
|2010-2011 ||Blues de Saint-Louis ||LNH || 41|| 1|| 8|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2010-2011 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 22|| 3|| 11|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| rowspan=2|2011-2012 || Blues de Saint-Louis || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Blue Jackets de Columbus || LNH || 54||7 || 25|| 32|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk|| KHL|| 33|| 2|| 12|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Blue Jackets de Columbus ||LNH || 38|| 3|| 6|| 9|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Blue Jackets de Columbus ||LNH || 66 || 2 || 13 || 15 || 20 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 42 || 4 || 6 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 30 || 1 || 13 || 14 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 11 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 47|| 3|| 3|| 6|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 33|| 0|| 4|| 4|| 20|| 3|| 0 || 2 || 2 || 14
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 28|| 2|| 1|| 3|| 29|| -|| -|| -|| -|| -

| 259 || 17 || 59 || 76 || 85 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international

|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior ||6||0||0||0 ||6||+2|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 4|| 4|| 4|| +4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || align="left"|Cinquième place

Références

Naissance en juin 1986
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Traktor Tcheliabinsk